Лъвов мост може да се отнася за:
 Лъвов мост – мост в София
 Лъвов мост – старото име на Мост зад театъра в Габрово
 Лъвов мост – ползвано име на Мост „Игото“ в Габрово
 Лъвов мост – мост в село Селище
 Лъвов мост – мост в село Кръвеник
 Лъвов мост – мост в Севлиево
 Александровски мост – първият Лъвов мост в България

Източници